Kramabeeja är ett släkte av svampar. Kramabeeja ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kramabeeja